Те́мплтон () — фамилия.
 Темплтон, Динк (1897—1962) — американский регбист и легкоатлет, олимпийский чемпион 1920 года.
 Темплтон, Джон Маркс (1912—2008) — американский и английский предприниматель и филантроп.
 Темплтон, Дэвид (род. 1989) — шотландский футболист.
 Темплтон, Кен — канадский кёрлингист.